Nick Robinson, acteur américain né en 1995
 Nick Robinson (origamiste), origamiste britannique
 Nick Robinson (journaliste), éditeur politique de la BBC né en 1953